Чемпионат MLS 2019 () — 107-й сезон по футболу, санкционированный ФИФА в США и Канаде, 41-й сезон национальной лиги первого дивизиона и 24-й сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. В чемпионате принимали участие 24 команды (21 из США и 3 из Канады).

Регулярный чемпионат начался 2 марта и закончился 6 октября. Турнир плей-офф стартовал 19 октября и завершился 10 ноября матчем за Кубок MLS.

Победителем регулярного чемпионата (обладателем трофея Supporters’ Shield) в первый раз стал клуб «Лос-Анджелес».

Чемпионом лиги (обладателем Кубка MLS) во второй раз стал клуб «Сиэтл Саундерс».

Новости сезона 
 В MLS вступил футбольный клуб «Цинциннати», ставший 24-й франшизой лиги. Второй клуб из штата Огайо пополнил Восточную конференцию.
 «Миннесота Юнайтед» в апреле переехал на построенный специально для клуба новый футбольный стадион — «Аллианц Филд».
 Плей-офф Кубка MLS проходил в новом формате — раунды состояли из одного матча, количество команд было увеличено до 14.

Клубы-участники

География

Стадионы 

Вместимость «Провиденс Парк» была увеличена на около  мест, составив чуть более  мест. Из-за реконструкции стадиона «Портленд Тимберс» играл первые 12 матчей сезона на выезде.

Четыре стадиона были переименованы. Два стадиона сменили названия в межсезонье: «Тойота Парк» на «Ситгик Стэдиум», «Стабхаб Сентер» на «Дигнити Хелс Спортс Парк». Два стадиона сменили названия по ходу сезона: 4 июня «Орландо Сити Стэдиум» был переименован в «Эксплория Стэдиум», 13 июня «Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум» был переименован в «Би-би-ви-эй Стэдиум».

Тренеры, капитаны и спонсоры 
Экипировка для всех команд лиги поставляется компанией Adidas.

Тренерские изменения

Регулярный чемпионат

Расписание 
Регулярный чемпионат лиги проходил с 2 марта по 6 октября 2019 года. Каждая из двадцати четырёх команд провела 34 матча (17 на домашнем поле и 17 на выезде) по несбалансированному графику. Команды сыграли по два матча с каждым из членов своей конференции и по одному матчу с каждым из членов противоположной конференции.

Команда, занявшая первое место в регулярном чемпионате, была награждена трофеем Supporters’ Shield. Первые семь команд каждой конференции вышли в турнир плей-офф, который начался 19 октября и закончился 10 ноября матчем за Кубок MLS.

Турнирная таблица

Восточная конференция 

Источник: Официальный сайт лиги

Западная конференция 

Источник: Официальный сайт лиги

Общий зачёт 
Таблица общего зачёта используется лишь для определения обладателя трофея Supporters’ Shield.

Источник: Официальный сайт лиги

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры (регулярный чемпионат)

Голевые передачи (регулярный чемпионат)

(регулярный чемпионат)

Награды

Игрок месяца

Игрок / команда недели 
 Жирный обозначает игрока недели.
 Курсив обозначает выступление игрока недели Audi.

Гол недели

Награды по итогам сезона

Символическая сборная года

Плей-офф 
Турнир плей-офф стартовал 19 октября и завершился 10 ноября матчем за Кубок MLS.

Каждая конференция проводила отдельный турнир плей-офф за звание чемпиона конференции. Чемпион Восточной конференции встретился с чемпионом Западной конференции в матче за Кубок MLS, в котором определился чемпион лиги MLS.

В турнир плей-офф вышли семь лучших команд каждой конференции согласно местам, занятым командами в конференциях по окончании регулярного чемпионата. Во всех раундах команды провели по одному матчу. Со второй по седьмую команды каждой конференции начали плей-офф с первого раунда, а команды, занявшие первые места, вышли в полуфиналы конференций напрямую. Матчи проводились на полях команд, закончивших регулярный чемпионат на более высоком месте.

В случае ничейного счёта команды проводили два дополнительных пятнадцатиминутных экстра-тайма. Если после этого результат по-прежнему оставался ничейным, назначались послематчевые пенальти.

Источник: Официальный сайт лиги

Первый раунд

Восточная конференция

Западная конференция

Полуфиналы конференций

Восточная конференция

Западная конференция

Финалы конференций

Восточная конференция

Западная конференция

Матч за Кубок MLS 

 MVP Кубка MLS
Виктор Родригес («Сиэтл Саундерс»)

Бомбардиры (плей-офф)

Примечания

Ссылки 
 MLSsoccer.com — официальный сайт лиги

2019
2019 год в футболе